«Пейзаж с обелиском» — картина Говерта Флинка, написанная в 1638 году. Долгое время картине приписывали авторство Рембрандта. В 1990 году картина была  из бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарднер и до сих пор её местонахождение не известно.

Драматичное изображение грозы напоминает пейзажи Рембрандта 1630-х годов, однако в 80-х годах XX века специалисты установили, что картина принадлежит кисти его ученика Говерта Флинка. В окрестностях Амстердама было два обелиска, обозначавших границы города, однако, судя по горному пейзажу, на картине изображена не Голландия.

Коллекционер и меценат Изабелла Стюарт Гарднер увлеклась голландской живописью и приобрела несколько картин, включая «Пейзаж с обелиском»; впоследствии они пополнили собрание основанного ей музея в Бостоне. Вскоре её интерес к творчеству Рембрандта и друхих голландских художников иссяк.

Картина была выставлена в музее Изабеллы Стюарт Гарднер; 18 марта несколько воров, переодетых в полицейскую форму, выкрали из музея 13 работ известных художников, среди них — «Концерт» Яна Вермеера, два полотна и один набросок Рембрандта, работы Эдуарда Мане и Эдгара Дега. 18 марта 2013 года представители ФБР заявили о раскрытии ограбления и о том, что картины были похищены организованной преступной группировкой, однако их местонахождение на данный момент не известно.

Примечания 

Картины Говерта Флинка
Картины из собраний Музея Изабеллы Стюарт Гарднер
Украденные картины
Пейзажи XVII века